Британские Игры Содружества 1970 года () проводились в городе Эдинбург (Шотландия) с 16 по 25 июля. Эти Игры были 9-ми по счёту. В соревнованиях участвовали 1744 атлета из 42 стран, которые разыграли 121 комплект наград в 10 видах спорта. Игры впервые проводились под этим названием (прежде они назывались «Игры Британской империи и Содружества наций»). Также впервые во всех мероприятиях использовалась метрическая система мер, а не имперская. Кроме того, Игры впервые проводились в Шотландии.

Страны-участницы 

В Играх участвовали атлеты из 42 стран.

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 

Игры Содружества
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге
Июль 1970 года
Спорт в Шотландии в 1970 году